Das Goldene Tor von Kiew () ist ein historisches, befestigtes Stadttor in Kiew, der Hauptstadt der Ukraine.

Das Tor wurde auf den Befehl des Kiewer Großfürsten Jaroslaw des Weisen von 1017 bis 1024 erbaut. Als Muster diente das Goldene Tor von Konstantinopel. 1240 wurde es von mongolischen Truppen des Batu Khan beschädigt. Das Tor blieb bis zum 18. Jahrhundert der Haupteingang in die Stadt und dient oft zeremoniellen Zwecken.

1832 wurden die Reste des Tores rekonstruiert. Weitere Rekonstruktionsarbeiten wurden in den 1970er Jahren durchgeführt, dabei wurde auf den Resten des Tores das neue, rekonstruierte Tor gebaut. Das neue Tor, das ein Museum beherbergt, wurde 1982 anlässlich des 1500-jährigen Bestehens von Kiew eröffnet.

Weblinks 

 Geschichte des Tores (in Englisch)

Einzelnachweise 

Stadttor
Bauwerk in Kiew
Rekonstruiertes Bauwerk in der Ukraine
Erbaut im 11. Jahrhundert
Kiewer Rus
Kulturdenkmal (Kiew)
Tor in der Ukraine
Befestigungsanlage in der Ukraine